Parc des Braves är en park i Kanada.   Den ligger i provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Parc des Braves ligger  meter över havet.

Terrängen runt Parc des Braves är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Parc des Braves. Närmaste större samhälle är Magog,  km norr om Parc des Braves. 

I omgivningarna runt Parc des Braves växer i huvudsak blandskog. Runt Parc des Braves är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Parker i Québec

Kontrollbehov inkommande wikilänkar